Лепкий — українське прізвище.

Брати Лепкі — видатні українські громадсько-політичні та літературно-мистецькі діячі:
 Лепкий Богдан — український поет, прозаїк, літературознавець, критик, перекладач, історик літератури, видавець, публіцист, громадсько-культурний діяч, художник.
 Лепкий Лев — український поет, прозаїк, журналіст, редактор, композитор, художник.
 Лепкий Микола — педагог, український культурно-громадський діяч.

 Лепкий Данило Хомич — український письменник та етнограф.
 Лепкий Сильвестр (літературний псевдонім — Марко Мурава) — батько братів Лепких.
 Лепкий Онуфрій Федорович — український мовознавець та літературознавець, член-кореспондент Академії знань у Кракові, письменник, професор української академічної гімназії у Львові, брат Сильвестра Лепкого.

Українські прізвища
Лепкі